San Raffaele puede referirse a:

 San Raffaele Cimena, localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia.
 Hospital San Raffaele, hospital universitario situado en Segrate, provincia de Milán, Italia.
 Universidad San Raffaele, universidad privada en Milán, Italia.